Ла Линтерна има више значења:

 Ла Линтерна (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Линтерна (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Линтерна (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Линтерна (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику